

Cinema
 The Light – film del 1916 diretto da William C. Dowlan
 The Light – film del 1919 diretto da J. Gordon Edwards

Musica 
 The Light  – album di Afrika Bambaataa del 1988
 The Light  – album degli Spock's Beard del 1995
 The Light  – singolo di Common del 2000, dall'album Like Water for Chocolate
 The Light  – album di David Hodges del 2003
 The Light  – album di Tatyana Ali del 2008
 The Light – singolo di Sophie and the Giants del 2019

Televisione 
 La luce (The Light) – episodio della quarta stagione di Stargate SG-1